Дёмин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Демин, Аристарх Александрович (1918—1977) — советский терапевт, профессор, член-корреспондент АМН СССР.

В 
 Дёмин, Вадим Петрович (род. 1935) — российский и советский педагог, академик РАО.
 Дёмин, Валерий Никитич (1942—2006) — советский и российский философ, автор псевдоисторических работ о Гиперборее.
 Демин, Валерий Павлович (род. 1995) — российский игрок в мини-футбол.
 
 
 Дёмин, Владислав Анатольевич (род. 1974) — российский актёр, мастер боевых искусств.

Г, И 
 Дёмин, Георгий Васильевич (1912—1981) — советский футболист.
 
 Дёмин, Игнатий Игнатьевич (1810—1887) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Дёмин, Илья Викторович (род. 1964) — российский кинооператор.

К, Л 
 Дёмин, Кирилл Вадимович (1966—2011) — советский и российский актёр, педагог.
 
 Дёмин, Леонид Александрович (1897—1973) — советский гидрограф.

М 
 Дёмин, Матвей Иванович (в монашестве Мелетий; 1880—1982) — иеромонах РПЦ, подвижник.
 Дёмин, Мефодий Михайлович (1903—1988) — советский архитектор и градостроитель.

Н

О, П 
 Дёмин, Олег Алексеевич (род. 1947) — украинский политик, дипломат.
 
 Дёмин, Пантелей Иванович (1924—1992) — полный кавалер Ордена Славы.

С—Ю 
 
 Дёмин, Тимофей Васильевич (1893—1985) — регент-псаломщик и протодиакон.
 Дёмин, Эдуард Викторович (род. 1974) — российский футболист и тренер.

Псевдонимы 
 Михаил Дёмин (настоящее имя Георгий Евгеньевич Трифонов; 1926—1984) — русский писатель.



Топонимы 
 Демин — хутор в Советском районе Ростовской области.

См. также 

 
 Деминовка
 Острова Дёмина
 «Леонид Дёмин»
 Деменцев
 Деминцев